Brasileira (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 A Brasileira, een van de oudste en beroemdste cafés in Lissabon

Zie ook 
Fila brasileiro